Швейные иглы:
 Ручные швейные иглы
 Машинные швейные иглы